Collegio plurinominale Emilia-Romagna - 03 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2017
Collegio plurinominale Emilia-Romagna - 03 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2020